Рождественка — река в России, протекает в Тутаевском районе Ярославской области; правый приток реки Ить.

Сельские населённые пункты около реки: Старово, Лихачево, Юрицево, Зеркаево, Дубровино, Малахово, Исаково, Суглобино; напротив устья находится деревня Тимоханово.

Галерея

Примечания 

Бассейн Ити
Реки Тутаевского района